Le Rider ist der Familienname folgender Personen:
 Georges Le Rider (1928–2014), französischer Altertumswissenschaftler, Numismatiker und Bibliothekar
 Jacques Le Rider (* 1954), französischer Germanist und Kulturwissenschaftler